Ornithocheiromorpha è un gruppo di pterosauri nel sottordine pterodactyloidea, vissuti nel Cretaceo inferiore-superiore, circa 140-94 milioni di anni fa (Berriasiano-Cenomaniano), principalmente in Asia e Sud America.

Ornithocheiromorpha è stato definito nel 2014 da Andres et al.. Ornithocheiromorpha è definito come il clade più inclusivo contenente Ornithocheirus ma non Pteranodon.

Classificazione 
Di seguito è riportato un cladogramma che mostra i risultati di un'analisi filogenetica presentata da Andres & Myers (2014):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri